

Sigle 
 Black Lives Matter – Le vite dei neri contano, movimento attivista internazionale impegnato nella lotta contro il razzismo.

 Bloom syndrome protein  – proteina associata alla sindrome di Bloom
Bureau of Land Management – Ufficio per l'Amministrazione del Territorio, ente federale degli Stati Uniti per l'amministrazione dei terreni demaniali

Codici 
 BLM – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Belmar-Farmdale (New Jersey) (Stati Uniti)
 blm – codice ISO 639-3 della lingua beli (Sudan)